La maledizione della prima luna (Pirates of the Caribbean - The Curse of the Black Pearl) – film del 2003 diretto da Gore Verbinski, primo della serie Pirati dei Caraibi
 La maledizione della prima luna (Pirates of the Caribbean - The Curse of the Black Pearl) – colonna sonora del film omonimo
 La maledizione della prima luna (Pirates of the Caribbean) – videogioco ispirato al film omonimo